

Miejscowości

Austria 
 Weingarten – miejscowość w gminie St. Pantaleon-Erla w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten

USA 
 Weingarten – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Sainte Genevieve

Niemcy 
 Weingarten – dzielnica Fryburga Bryzgowijskiego
 Weingarten – dzielnica Lichtenfels
 Weingarten – dzielnica Scheßlitz
 Weingarten – dzielnica gminy Gars am Inn w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Weingarten – dzielnica gminy Hörsel w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha
 Weingarten – dzielnica gminy Jetzendorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pfaffenhofen an der Ilm
 Weingarten – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg
 Weingarten – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Karlsruhe
 Weingarten – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Germersheim

Szwajcaria 
 Weingarten – wieś w Turgowii

Osoby 
 Hermann Weingarten (1834–1892) – niemiecki teolog protestancki
 Julius Weingarten (1836–1910) – niemiecki matematyk
 Lawrence Weingarten (1897–1975) – amerykański producent filmowy
 Michael Weingarten (ur. 1954) – niemiecki filozof

Inne 
 Weingarten – klasztor w Weingarten

Zobacz też 
 Kunstverlag Weingarten 
 Müller Weingarten 
 Układ z Weingarten 
 Weingart